Rififi en Palombie est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem, Xavier Fauche et Éric Adam. L'ouvrage est publié en 1996.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Rémi, journaliste
 Le directeur de T.V. Net
 Émile
 Collin, petit-fils d'Émile
 Jules Santoni, ami d'Émile
 Le pêcheur
 Un Chahuta

Animaux 
 Marsupilami et  Marsupilami
 Les trois enfants Marsupilami
 Cavernabrole, perroquet gris du Gabon
 Quatre aras
 Le jaguar
 Piranhas
 Fourmis

Histoire « Opération "M" »

Humains 
 Rémi et Collin
 Bring M. Backalive, chasseur
 Diana, sa petite sœur

Animaux 
 Marsupilami et  Marsupilami
 Les trois enfants Marsupilami
 Cavernabrole, perroquet gris du Gabon

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 1996
Album Marsu Productions